Coteanu:
 Râu
 Râul Coteanu, un curs de apă, afluent al râului Ialomița
 Nume de familie
 Ion Coteanu (1920, București  1997, București), un lingvist și academician român

Toponime românești
Nume de familie românești